Llocs
 Aue (Saxònia), ciutat a Saxònia
 Aue (Bad Berleburg), nucli de la ciutat de Bad Berleburg
 Aue (Barmen), nucli de la ciutat de Wuppertal
 Aue (Drachhausen), nucli del municipi de Drachhausen
 Aue (Eschweiler), nucli de la ciutat d'Eschweiler
 Aue (Haundorf), nucli de del municipi d'Haundorf a Baviera
 Aue (Hückeswagen), barri d'Hückeswagen
 Aue (Karlsruhe), nucli de la ciutat Karlsruhe
 Aue (Molau), nucli del municipi Molau
 Aue (Remscheid), nucli de la ciutat de Remscheid
 Aue (Thalmässing), nucli del municipi de Thalmässing
 Aue (Wanfried), nucli de la ciutat de Wanfried
 Aue (Zeitz), nucli de la ciutat de Zeitz
 Rius
 Aue (Rebbe), afluent del Rebbe
 Aue (Lühe), riu font del Lühe un afluent de l'Elba a Baixa Saxònia
 Aue (Leine), afluent del Leine a Baixa Saxònia
 Aue (Oste), afluent de l'Oste
 Aue (Weser), afluent del Weser
 Aue, nom alternatiu del Steinhuder Meerbach a Nienburg del Weser
 Burgdorfer Aue, afluent del Fuhse a Baixa Saxònia
 Große Aue, afluent del Weser
 Schönebecker Aue, afluent del Weser